Кубок Італії з футболу 2016–2017 — 70-й розіграш кубкового футбольного турніру в Італії. Титул здобув Ювентус.

Календар 
Структуру матчів Кубку Італії було оголошено у Мілані 17 травня 2016 року.

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 липня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 липня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня 2016

 
|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2016

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня 2016

|}

Четвертий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 лютого 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>28 лютого/5 квітня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1 березня/4 квітня 2017

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Італії на soccerway 

2016—2017
Італія
Італія
2016 в італійському спорті
2017 в італійському спорті